Нордла́ндер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нордландер, Анна (1843—1879) — шведская художница.
 Нордландер, Мод (род. 1943) — швейцарская кёрлингистка.